У́зел двойнóй УИАА () — тормозящий полусхватывающий узел в альпинизме, используемый при спасательных работах на спуске по верёвке для страховки пострадавшего. Для правильной работы узла необходимо использовать грушевидный карабин (HMS). Ходовой конец узла обязательно должен быть расположен на карабине на противоположной стороне от муфты, чтобы при движении не размуфтовывать карабин.

Зигзáговый у́зел в быту () — применяют при грузовых работах для крепления груза на грузовых автомобилях.

Способ завязывания 
Завязать узел UIAA на середине верёвки на грушевидном карабине (HMS) так, чтобы ходовой конец был расположен на противоположной стороне от муфты карабина, и добавить обнос ходовым концом вокруг коренного (нагружаемого) конца верёвки. Узел UIAA можно легко перевести в двойной UIAA, и обратно, при необходимости.

Сравнение узлов UIAA и двойного UIAA

Достоинства 
 Узел двойной UIAA не закручивает верёвку (один оборот в узле закручивает верёвку, а второй — раскручивает)
 Позволяет сильно нагружать верёвку

Недостатки 
 Не переворачивается сам (в отличие от узла UIAA, который переворачивается в сторону направления тяги)

Применение

В горном спасении 
 При спасательных работах на страховке
 При спуске тяжестей

В альпинизме 
 В альпинизме узел двойной UIAA применяют при спасательных работах на вертикальном отвесе
 При спуске тяжёлых грузов

В быту 
 Зигзаговый узел применяют при грузовых работах для крепления груза на грузовых автомобилях

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. ISBN 0-385-04025-3
 Buck Tilton, Ropes, knots and hitches, Guilford Connecticut 2019, Rowman&Littlefield Publishing Group, p. 312, ISBN 978-1-4930-3503-8
 Clyde Soles, Backpacker magazine’s outdoor knots: the knots you need to know, 2011, Morris Book Publishing LLC, p. 101 
 Захаров П. П., Степенко Т. В. Школа альпинизма. Начальная подготовка: Учеб. Ш67 издание — М.: Физкультура и спорт, 1989. — 463 с., ил. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. 
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — С. 96. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5
 Сергей Веденин. Спасательные работы на сложном горном рельефе в малой группе. Методическое пособие. — М.: ФАР, 2014. — 127 стр. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. ISBN 5-277-01807-7
 Балабанов Игорь Владимирович, Узлы. Москва, 43 с. 
 Куряшкин Андрей Николаевич, Техника вязки узлов. Теория и практика. — Семей. 2014. — 842 с. ISBN 978-601-80497-5-0

Примечания

Ссылки 
 «Спуск пострадавших в горах»
 Super Munter Hitch — статья на сайте animatedknots.com
 Узел двойной УИАА — статья 1 на сайте risk.ru
 Узел двойной УИАА — статья 2 на сайте risk.ru
 Зигзаговый узел — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»

См. также 
 Список узлов
 Полиспаст
 Дюльфер
 Штык (узел)

Тормозящие узлы
Карабинные узлы
Узлы на середине верёвки
Схватывающие узлы
Штыковые
Узлы, применяемые в альпинизме
Узлы